Johan Ernst av Sachsen kan syfta på:

* 
 Johan Ernst av Sachsen-Eisenach (1566–1638), hertig av Sachsen-Eisenach och Sachsen-Coburg